Підлипне — село, Конотопський район, Сумська область, Україна
 Підлипне — присілок, Тотемський район, Вологодська область, Росія